Die WT Taekwondo-Weltmeisterschaften sind die von der World Taekwondo (WT) ausgetragenen internationalen Meisterschaften im Taekwondo. Sie finden seit 1973, dem Jahr der Gründung der WT, im Abstand von zwei Jahren statt. Da die Ursprünge des Taekwondo in Korea liegen und auch die WT dort gegründet wurde, fand die erste Weltmeisterschaft in Seoul statt. Südkorea ist auch die mit Abstand erfolgreichste Mannschaft bei den bisherigen Weltmeisterschaften.

Gewichtsklassen 
Bis 1985 wurden nur Wettbewerbe für Männer ausgetragen, seit 1987 kämpfen auch Frauen um Medaillen. In folgenden Gewichtsklassen werden heute bei den Weltmeisterschaften Wettkämpfe ausgetragen:

Neben dem Wettkampf-Taekwondo (Vollkontakt) werden noch seit 2006 Weltmeisterschaften im Formen-Taekwondo ausgetragen – Poomse bei der WT, Hyeong bei der International Taekwon-Do Federation (ITF).

Austragungsorte

Ewiger Medaillenspiegel 
Stand: Juli 2019

Erfolgreichste Medaillengewinner 
Die nachfolgenden Taekwondoin haben mindestens drei Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften gewonnen.

Weblinks 
Offizielle Homepage der WT (englisch)
 www.sport-komplett.de
 www.iat.uni-leipzig.de

Einzelnachweise